Вальбона ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Теруэль, в составе автономного сообщества Арагон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Гудар-Хаваламбре. Занимает площадь 40.81 км². Население — 224 человека (на 2010 год).

Население

Примечания

Муниципалитеты Теруэля